Lecheintena puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia nicaeensis.
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.